Межсезонье:

 Межсезонье — в спорте промежуток времени между двумя сезонами.
 Межсезонье () — американский кинофильм (1998, режиссёр Жанет Бак).
 Межсезонье — российский кинофильм (2021, режиссёр Александр Хант).
 Межсезонье — мини-альбом группы «25/17» (2011).
 Межсезонье — альбом группы «Несчастный случай» (1996).